Oberhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Oberhuber, deutscher Eisschnellläufer
 Karl Oberhuber (1915–1997), österreichischer Orientalist
 Karl Oberhuber (Sportfunktionär) (1900–1981), deutscher NSDAP-Sportfunktionär und Ministerialbeamter
 Konrad Oberhuber (1935–2007), österreichischer Kunsthistoriker und langjähriger Direktor der Albertina
 Oswald Oberhuber (1931–2020), österreichischer Maler, Bildhauer und Graphiker
 Peter Richard Oberhuber (1906–1985), österreichischer Maler, Graphiker, Kunsterzieher und -schriftsteller
 Veronika Oberhuber, italienische Rennrodlerin